Udupi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Udipi, ort, Karnataka, Udupi, 
 Udupi (distrikt i Indien), Karnataka, 
 Udupi Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar